Bardon – miejscowość w Queensland (Australia)
 Bardon – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Leicestershire
 Le Bardon – miejscowość i gmina we Francji